Kobayashi kan som auktorsförkortning betyda:

 Yoshitsugu Kobayashi
 Hisatoshi Kobayashi
 Teiichi Kobayashi
 Toshiki Kobayashi

Robotskapade auktorsförkortningar